Оттокар:

 Оттокар I (; ум. 1074) — маркграф Карантанской марки.
 Оттокар, Николай Петрович (1884—1957) — русский историк-медиевист.
 Оттокар Штирийский (; ум. в 1318) — немецкий историк.
 Оттокар I (; ок. 1155—1230) — король Богемии.
 Оттокар II (; 1233—1278) — король Богемии.
 Оттокар II () (умер в 1122) — маркграф Штирии

 Вайзе, Оттокар () — немецкий яхтсмен.
 Керншток, Оттокар (; 1848—1928) — австрийский поэт, католический священник.